Аркадий Александрович Макаров (род. 1920, Бахмут) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1958). Инженер.

В 1921 году семья переехала в Харьков. С шахматами познакомил его отец в возрасте 12 лет. Позже стал заниматься в «Доме инженерно-технических работников». В 1936 участвовал в сеансе одновременной игры против Х. Р. Капабланки, проходившем на стадионе «Динамо». Партия завершилась вничью. С 15 лет стал занимался во Дворце пионеров у Ротбурда.

Первая шахматная книга Аркадия была «Учебник шахматной игры» Эмануэля Ласкера.

На первенстве Харькова перед войной поделил 1—3-е места с Лившицем и Гофманом. Из-за плохого зрения не был взят в армию. Находясь в эвакуации в Казахстане во время войны окончил в Караганде находившийся там Днепропетровский горный институт. Получил диплом горного инженера-механика. В 1944 году вернулся в Харьков. Работал во Всесоюзном институте «Южгипрошахт».

Выступал за Харьков «Авангард». Участник многих первенств УССР (с 1945 по 1962; лучшие результаты: 1950 — 4, 1958 — 2—4, 1962 — 5), полуфиналов первенства СССР (XXVI — 4).

Семья 
 Отец — экономист, работал главным бухгалтером в Харьковском институте советской торговли.
 Жена — Инна Александровна
 Сын — Александр — гроссмейстер ИКЧФ, член сборной команды России. Окончил Московский физико-технический институт. Он ученый-физик, живёт в Троицке.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Партии Аркадия Макарова в базе Chessgames (в базе ошибки: указано имя Андрей, приписаны партии, очевидно, сыгранные другими шахматистами).

Шахматисты СССР